TV4 puede referirse a:

TV4 Cuatro
TV4 (Suecia)
TV4 Gruppen, propietarios de la cadena de televisión sueca.
TV4 (Nueva Zelanda), antiguo nombre de la televisión neozelandesa C4.
TV4 (Sudáfrica)
TV4 (Polonia)